Koetschau ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Koetschau (1868–1949), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Koetschau (1857–1939), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Rudolf Koetschau (1886–1961), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Kötschau
 Kötzschau (Begriffsklärung)